Rio Tinto, comune dello stato della Paraíba in Brasile
Rio Tinto, freguesia (frazione) del comune di Esposende in Portogallo
Rio Tinto, freguesia (frazione) del comune di Gondomar in Portogallo
Rio Tinto, fiume del sud-ovest della Spagna
Rio Tinto Group, gruppo multinazionale anglo-australiano